Balla Imre (18. század) unitárius lelkész
 Balla Imre (?) Kossuth-díjas (1953) gazdasági vezető